Hundekuchenfabrik bzw. Hundekuchen-Fabrik steht für:
 Deutsche Hundekuchen-Fabrik in Hannover (ab 1880)
 Berliner Hundekuchenfabrik in Berlin-Tempelhof (ab etwa 1882)
 Hundekuchenfabrik Rummelsburg, in Berlin-Rummelsburg (ab 1882)
 Hundekuchenfabrik Gebrüder Herbst in Magdeburg